Chauvin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Chauvin (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Chauvin (ort i USA), Louisiana, Terrebonne Parish, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar